Simac oder Šimac ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Simac (* 1983), kanadischer Volleyballspieler
 Dajan Šimac (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Damir Šimac (* 1968), serbischer Fußballspieler
 Robert Simac (* 1952), französischer Autorennfahrer